Dans la mythologie grecque, Astérion ou Astérios peut désigner :
 le Minotaure, parfois nommé Astérion ;
 Astérius, un des Géants, fils d'Anax, mentionné dans le Periegesis de Pausanias qui serait d'après les légendes enterré sur l'île de Ladé ;
 Astérion, un dieu fleuve ;
 Astérion, roi de Crète et époux d'Europe ;
 Astérios de Pirésie, un des argonautes ;
 Astérion de Pellène, parfois confondu avec le précédent.
 Astérion est une étoile de la constellation des Chiens de chasse.
 Astérion est une revue scientifique  de philosophie et d'histoire des idées.
 La Demeure d'Astérion est un conte de Jorge Luis Borges.
 La Lamborghini Asterion LPI 910-4 est un concept car présenté par le constructeur de supercars italien au mondial de l'automobile de Paris 2014 inspiré de la Lamborghini Minotauro 
 Astérion est un demi-dieu et un antagoniste de la BD Les Légendaires.
 Asterion II, ferry de la compagnie grecque ANEK Lines.

Homophonie 
 L'astérion est un carrefour suturaire qui se forme là où l'angle mastoïdien de l'os pariétal s'articule avec l'os occipital et le processus mastoïde du temporal. C'est à ce niveau que se fait la jonction entre les deux parties du sinus latéral.